Bhama Srinivasan (né en 1935), mathématicienne indo-américaine
 Sri Srinivasan (né en 1967), juge américain
 Srinivasan Vasudevan (né en 1962), joueur de tennis indien

Voir aussi 
 (21748) Srinivasan